Клерфуже́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на захід від Парижа, 50 км на південний захід від Кана, 75 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2015 року Клерфужер і Монсекре було об'єднано в новий муніципалітет Монсекре-Клерфужер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Клерфужер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Клерфужер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн